Sonnenfels ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Sonnenfels (* 1868), deutsche Schriftstellerin
 Joseph von Sonnenfels (1732/1733–1817), österreichischer Schriftsteller